Die St. Petersburg Ladies Trophy 2020 waren ein Tennisturnier der Damen in Sankt Petersburg. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier war Teil der WTA Tour 2020 und fand vom 10. bis 16. Februar 2020 statt.

Titelverteidigerinnen waren Kiki Bertens im Einzel und die Paarung Margarita Gasparjan/Jekaterina Makarowa im Doppel. Bertens schaffte es, ihren Titel zu verteidigen.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die St. Petersburg Ladies Trophy 2020 fand am 8. und 9. Februar 2020 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2020
Tennisturnier in Sankt Petersburg